Те́терев: птица, фамилия, топоним и т. д.

Птицы 
 Тетерева — род птиц семейства фазановых.
 Тетерев-косач, или просто тетерев — птица из рода тетеревов.

Фамилия 
 Тетерев, Борис Изидорович (1953—2019) — латвийский предприниматель и меценат.
 Тетерев, Виталий Анатольевич (род. 1983) — белорусский шахматист, гроссмейстер (2007).

 Тетерева, Инара (род. 1953) — латвийский меценат, жена Бориса Тетерева.

Топоним 
 Те́теров — город в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Тетерев — станция Коростенского направления Юго-Западной железной дороги (Украина).
 Тетерев — река на территории Украины, приток Днепра.

См. также 
 Тетеревятка
 Тетеревское
 Етеревская
 Тетеринка